Сергей Алексеевич Мазурин (1802 — 10 сентября 1850) — русский купец, принадлежал к одной из самых значительных московских купеческих династий XIX века. Потомственный почётный гражданин, купец первой гильдии. Заседатель от купечества в Московской палате гражданского суда.

Биография 
В 1843 году в сельце Реутово Московского уезда возводит четырёхэтажный кирпичный корпус для текстильного производства и оснащает его английскими машинами и паровыми турбинами. Назвал фабрику в честь жены «Елизаветинская». К этому времени у него уже были ткацкие предприятия в Ивановском и Перово. Имел 8 детей: 4 сына и 4 дочери. Жил с семьёй в основном в Москве, где у них имелся большой старинный родительский дом.

Похоронен на Ваганьковском кладбище.

См. также 
 Мазуринское озеро

Купцы Российской империи
Похороненные на Ваганьковском кладбище, чьи могилы утрачены
Персоналии:Реутов